Das SKB-Bank Arena () ist ein Fußballstadion in der russischen Stadt Jekaterinburg. Die Anlage, die bis 2015 Uralmash Stadion hieß, war vorübergehend die Heimstätte des Fußballclubs Ural Jekaterinburg. Die eigentliche Spielstätte, das Zentralstadion, wurde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 umgebaut.

Galerie

Weblinks 

 fc-ural.ru: Stadion auf der Website von Ural Oblast Swerdlowsk (russisch)
 stadionwelt.de: Bildergalerie
 europlan-online.de: Stadion Uralmash – Ekaterinburg
 worldstadiums.com: Uralmash Stadion (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballstadion in Russland
Fußballstadion in Asien
Erbaut in den 1930er Jahren
Erbaut in den 2010er Jahren
Ural Jekaterinburg
Bauwerk in Jekaterinburg